Spiric und Špirić ist der Familienname folgender Personen:
 Robert Spiric (* 1977), österreichischer Fußballspieler
 Nikola Špirić (* 1956), bosnisch-serbischer Politiker (SNSD)
 Teodora Ŝpirić, österreichische Pop-Sängerin